Джон Годдард (;  — ) — калифорнийский исследователь, , выдающийся учёный и , многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса. Обладатель научных степеней в сфере антропологии и психологии. Член Королевского Географического Общества, Общества французских исследователей, Археологического Общества.

Биография 
Жизнь Джона — вызов судьбе и неизвестности. Он отрицает испытание своих возможностей, постоянный поиск приключений и новых знаний как самоцель. Его философия — это философия эффективности, философия нацеленности на результат. В первую очередь Годдарда интересует научный смысл проводимых исследований, способных внести вклад в науку и принести пользу человечеству. Имя Джона Годдарда и его история — это символ, источник вдохновения для многих путешественников, исследователей и спортсменов.

Когда ему исполнилось 15 лет, он составил список четко сформулированных задач, состоящий из 127 целей, достижению которых он посвятил всю жизнь. В этот список вошли такие задачи, как исследование Нила (в составе каякерской экспедиции из трёх человек, организованной Жаном Лапортом, он стал первым, кто преодолел реку от истока до устья по воде — за исключением лишь отдельных участков), покорение самых сложных, опасных и высоких горных вершин, изучение культуры малочисленных и затерянных народов в непроходимых джунглях, пилотирование реактивных самолётов и виртуозное владение несколькими музыкальными инструментами.

За свою жизнь Джон побывал в 120 странах мира, изучил и описал жизнь 260 первобытных племен, покорил 12 самых высоких гор в мире, пересек 15 самых опасных рек, провел 14 больших экспедиций в самые отдалённые уголки нашей планеты и установил много самых разных рекордов. К 87 годам Джон Годдард смог достичь 110 из намеченных целей.

Написал значимые книги в истории человечества, провел научные исследования в самых разных областях психологии, медицины и антропологии, многие из которых занесены в Книгу рекордов Гиннесса.

 250 описаний первобытных культур;
 Пересечение 15 самых опасных рек планеты;
 Рекордная высота полёта в 63 тыс. футов (достигнута на истребителе Конвэйре F-106 Delta Dart);
 Скоростной рекорд (500 миль/час) на бомбардировщике F-111;
 Покорение 12 высочайших горных вершин планеты;
 14 крупных экспедиций общей протяжённостью более 1 млн миль.

Является членом ряда независимых организаций и обществ, в их числе:

 The Adventurers' Club of Los Angeles (самый молодой член клуба);
 The Savage Club of London;
 The Mach II club;
 The Sigma Chi Fraternity (пожизненное членство);
 The Adventurer’s Club of Chicago;
 The Explorers' Club of New York;

Список целей (Life List)

Библиография 
 «Оставшийся в живых: 24 ужасных приключения на грани смерти» («The Survivor: 24 Spine-Chilling Adventures on the Edge of Death» (ISBN 1-55874-695-1))
 «На каяке вниз по Нилу» («Kayaks Down the Nile» (ISBN 0-8425-1365-5))

Примечания

Ссылки 
 
 Джон Годдард — человек, который сделал всё
 Джон Годдард: так много неизведанного, так мало времени (оригинал опублик. Los Angeles Times, 20.07.2004)

Исследователи Африки
Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса